Pierwszy rząd Pedra Passosa Coelho – rząd Portugalii od 2011 do 2015
 Drugi rząd Pedra Passosa Coelho – rząd Portugalii w 2015